Обалыколь:
 Обалыколь — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана;
 Обалыколь — озеро в районе Шал Акына Северо-Казахстанской области Казахстана;
 Обалыколь — озеро в Айтекебийском районе Актюбинской области Казахстана;
 Обалыколь — озеро в Светлинском районе Оренбургской области, Россия;
 Обалыколь — озеро в Русско-Полянском районе Омской области, Россия.